Куп УЕФА 1986/87.  је била 16. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 16. септембра 1986. и завршило се финалним двомечом одиграним 6. и 20. маја 1987.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза. Ово је била друга сезона у којој право учешћа нису имали енглески клубови због Хејселске трагедије у којој је страдало 39 навијача.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 16. до 18. септембра, а реванш утакмице од 30. септембра до 1. октобра 1986.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 22/23. октобра, а реванш утакмице 4/5. новембра 1986.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 26. новембра, а реванш утакмице 10/17. децембра 1986.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 4. марта, а реванш утакмице 18. марта 1987.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 8. априла, а реванш утакмице 22. априла 1987.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1986/87.
 Куп победника купова 1986/87.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1986/87. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1986/87. у УЕФА такмичењима